Souvigné, commune française de la Charente
 Souvigné, commune française d'Indre-et-Loire
 Souvigné, commune française des Deux-Sèvres

Voir aussi
Souvigné-sur-Même, commune française de la Sarthe
Souvigné-sur-Sarthe, commune française de la Sarthe

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France